Silét může být:

 Silét (město) – město v Bangladéši
 Silétská oblast – správní celek v Bangladéši